Broch, een ronde stenen toren
 Broch of Bruernish
 Carn Liath Broch
 Cinn Trolla Broch
 Clachtoll Broch
 Clickimin Broch
 Broch of Culswick
 Edin's Hall Broch
 Broch of Gurness
 Mousa Broch (ook Broch of Mousa)
 Nybster Broch
 Broch of Yarrows
 Zie ook Lijst van brochs

 Hermann Broch (1886-1951), een Duits schrijver
 Ole Jacob Broch (1818-1889), een Noors wiskundige, natuurkundige, econoom en politicus
 Yvette Broch (1990), een Nederlands handbalster